Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Orange du 23 au .

Marise Kruger remporte le simple dames. En finale, elle bat Lea Antonoplis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
11 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en août 1976